Honda FCX Clarity
 Clarity — альбом Jimmy Eat World
 Clarity — альбом Zedd
 «Clarity» — песня Zedd и Foxes